VEC steht als Abkürzung für:

 Vehicle Electric Container, ein Standard für den digitalen Austausch und die digitale Bereitstellung von Bordnetzdaten mit XML.
 Virtual Efficiency Congress, eine jährlich im Herbst stattfindende Kongressmesse im Raum Stuttgart
 VEC,  ein radgetriebener Spähpanzer aus spanischer Produktion

als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Vechta

VE-C steht als Abkürzung für:

 Apure (Bundesstaat), ein Bundesstaat Venezuelas, die Hauptstadt ist San Fernando de Apure, nach ISO 3166-2

Vec ist der Name von:

 Miloš Vec (* 1966), deutscher Jurist und Hochschullehrer

vec steht als Abkürzung für:

 Venetische Sprache (romanisch), eine romanische Sprache, die in der Region Venetien sowie Teilen der Region Friaul-Julisch Venetien, des Trentino und Istriens gesprochen wird, Sprachcode nach ISO 639-3

VEC